Ширазский ковёр () — это разновидность персидского ковра, изготовленного в деревнях вокруг города Шираз в иранской провинции Фарс. 

Узоры, как правило, исходят от ткачей из оседлых племен, поэтому они имитируют узоры кашкайцев, Хамсе (бассери и арабов Хамсе), афшаров, Абаде и луров. Поскольку ткачи используют стационарные станки, ковры обычно больше и часто грубее, чем их племенные аналоги. Ширазские ковры не часто завязываются очень мелкими узлами, причем и кашкайский, и Абаде оба имеют более тонкий узел. Ширазский использует персидский (асимметричный) узел.

На некоторых фигурах изображена белая лошадь Кира. Ширазский ковёр — единственный ковёр, на котором изображены соловьи, которые изображены в виде угловатых птиц. Считается, что эти птицы символизируют удовлетворение и счастье.

Коврики племени бассери, одного из персидских племен провинции Фарс, славятся своим красочным орнаментом. Оранжевый — это особый цвет ковров Бассери.

См. также 
 Персидский ковёр
 Наинский ковёр

Примечания 

Персидские ковры
Традиции Ирана
Шираз